033  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Karl Schwarzschild Observatory, di Tautenburg, in Germania